Live Insurrection е концертен албум на хевиметъл групата Halford. На обложката Роб Халфорд целува знамето на Чили.

Състав 
 Роб Халфорд – вокали
 Патрик Лахмън – китари
 Майк Клашчак – китари
 Рей Райндо – бас
 Боби Ярзомбек – барабани

Допълнителен персонал 
 Брус Дикинсън – вокали в The One You Love To Hate
 Рудолф Шенкер – китара в Blackout

Песни

Бележки 

Албуми на Халфорд
Музикални албуми от 2001 година
Концертни албуми